Капустяны — название населённых пунктов на Украине:
 Капустяны — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Капустяны — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Капустяны — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.